Superfícies Dissecadas Diversas, segundo classificação da Embrapa consistem em uma unidade geoambiental que ocorre nos sertões de Alagoas e Sergipe, em áreas que margeiam as chapadas do Maranhão e Piauí e em trechos isolados dos demais estados.

O clima depende da região considerada.  No Ceará, Alagoas e Sergipe, o clima é semiárido. No primeiro estado, a pluviosidade anual é cerca de 700 mm, enquanto que a precipitação que ocorre nesta unidade nos dois outros estados é 600 mm. Já na região que margeia as chapadas do Maranhão e Piauí, a precipitação média anual é 1250 mm.

Os recursos hídricos também variam segundo a região.  O Rio São Francisco atravessa as áreas que compõem essa unidade nos Estados de Alagoas e Sergipe. No Maranhão, Piauí e Ceará, estas regiões contam com os recursos dos rios Parnaíba e Jaguaribe. Nas demais áreas, os recursos hídricos são baixos.

O relevo desta unidade apresenta regiões dissecadas, com altitudes variando entre 300 e 700 metros. Os solos são pobres e rasos, com trechos de melhor fertilidade nos vales.  A vegetação nativa é a caatinga hiperxerófila.

Fontes

 Zoneamento Agroecológico do Nordeste.

Geografia da Região Nordeste do Brasil
Geografia do Brasil
Embrapa